Fëdor Čudinov – pugile russo
 Maksim Čudinov – hockeista su ghiaccio russo
 Sergej Čudinov – skeletonista ed ex slittinista russo